Вячеслав Аки́мов:
 Акимов, Вячеслав Анатольевич (род. 1990) — российский биатлонист.
 Акимов, Вячеслав Валерьевич (род. 1989) — украинский футболист, полузащитник.